Guggisberg steht für:

 Guggisberg, Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz

Guggisberg ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Guggisberg (* 1943), Schweizer Politiker (CVP)
 Anders Guggisberg (* 1966), Schweizer Künstler 
 Charles Albert Walter Guggisberg (1913–1980), Schweizer Zoologe
 Franz Guggisberg (1926–2001), Schweizer Landschreiber
 Frederick Gordon Guggisberg (1869–1930), britischer Kolonialgouverneur
 Gunvor Guggisberg (* 1974), Schweizer Sängerin und Tänzerin
 Hans Guggisberg (1880–1977), Schweizer Gynäkologe und Geburtshelfer
 Hans Rudolf Guggisberg (1930–1996), Schweizer Historiker
 Jonas Guggisberg (* 1996), Schweizer Unihockeyspieler
 Kurt Guggisberg (1907–1972), Schweizer Kirchenhistoriker
 Lars Guggisberg (* 1977), Schweizer Politiker (SVP)
 Marie-Therese Guggisberg (1943–2015), Schweizer Journalistin und Politikwissenschaftlerin 
 Martin Guggisberg (* 1960), Schweizer Klassischer Archäologe
 Peter Guggisberg (* 1985), Schweizer Eishockeyspieler
 Ulrich Guggisberg (* 1947), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Guggisberglied, Schweizer Volkslied